Scarrone ima više značenja:
 Scarrone, Cuneo
 Scarrone, Torino